Greeble (effet visuel), ornements apportant du relief à des objets.
 , en psychologie, figures tri-dimensionnelles utilisées dans la mémorisation et la reconnaissance de visages.